The Sleepwalker – film del 1909 diretto da Theo Bouwmeester
 The Sleepwalker – film del 1917 diretto da Harry Jackson 
 The Sleepwalker – film del 1922 diretto da Edward LeSaint
 The Sleepwalker – film del 1923 diretto da Gilbert Pratt
 The Sleepwalker – film del 1942 diretto da Clyde Geronimi
 The Sleepwalker – film del 2014 diretto da Mona Fastvold

Pagine correlate 
Sleepwalker